Karlsfeld steht für

 Karlsfeld, eine Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Karlsfeld (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Karlsfeld (Welzow) sorbisch Karlowe pólo, Wohnplatz der Stadt Welzow im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Chojno, 1943–1945 deutscher Name eines Ortes in der Stadt-und-Land-Gemeinde Gmina Wronki im Powiat Szamotulski der Woiwodschaft Großpolen in Polen

siehe auch 
 Carlsfeld
 Karlsfelde